Алекс Ґарленд — британський романіст
 Вінстон Гарленд (1964) — американський баскетболіст, захисник
 Джорджина Гарланд — британська п'ятиборка
 Джуді Гарленд — американська акторка і співачка
 Пол Гарленд (1960—2003) — нідерландський письменник-фантаст.
 Ред Гарленд (1923—1984) — американський джазовий піаніст.

Див. також 
 Гарленд — неоднозначність